PDC peut faire référence à :
 la langue allemande de Pennsylvanie selon le code ISO 639 ;
 , nom utilisé par de nombreux partis se réclamant de la démocratie chrétienne ;
 Parti démocrate catalan, un parti politique nationaliste espagnol ;
 Parti des démocrates camerounais, un parti politique camerounais ;
 , technologie de téléphonie mobile de seconde génération ;
 , une console de jeu vidéo portable sortie en 2006 au Japon ;
 Contrôleur de domaine principal (), un serveur informatique Microsoft Windows avec un rôle particulier ;
 .

PdC peut faire référence à :
 Pas-de-Calais, un département de France ;
 Perte de charge, en mécanique des fluides ;
 Perte de connaissance, en médecine ;
 Plan de classement, en sciences de l’information ;
 Plate-forme de distribution courrier, à La Poste française ;
 Poids du corps, en musculation ;
 Pont diviseur de courant, un montage électronique ;
 Pouvoir de coupure, en électricité ;
 Produit de contraste, en médecine ;
 Profondeur de champ, en photographie ;
 Plan de développement des compétences, en gestion des ressources humaines.